Filogranula gibbosa är en ringmaskart som först beskrevs av Georg August Goldfuss 1831.  Filogranula gibbosa ingår i släktet Filogranula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
gibbosa